

Sigle 
 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang – esame di lingua tedesca per l'ammissione all'università in Germania

Codici 
 dsh – codice ISO 639-3 della lingua daasanach

Religione 
 D.S.H. – Figlie del Sacro Cuore

Astronautica 
 DSH – Deep Space Habitat, progetto NASA